Семён Шапи́ро: Шапиро, Семён Борисович (род. 1961) — белорусский экономист, политический и государственный деятель.
 Шапиро, Семён Вольфович (1932—2018) — советский и российский учёный, инженер‑электротехник.